Фермин има више значења:

 Фермин (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фермин (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Фермин (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику